The Gift ("il dono" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Gift – film del 1979 diretto da Don Taylor
 The Gift – film del 1994 diretto da Laura Dern
 The Gift – film del 2000 diretto da Sam Raimi
 The Gift – film del 2010 diretto da J. Jesses Smith
Regali da uno sconosciuto - The Gift (The Gift) – film del 2015 diretto da Joel Edgerton
 The Gift (speciale uno di Make It Pop)  _ speciale della serie TV per ragazzi Make It Pop

Musica 
 The Gift – gruppo musicale portoghese
 The Gift – brano musicale dei Velvet Underground
 The Gift – album dei The Jam del 1982
 The Gift – album di Midge Ure del 1985
 The Gift – album di Kenny Rogers del 1996
 The Gift – album di Bizzy Bone del 2001
 The Gift – album di John Zorn del 2001
 The Gift – singolo degli Angels & Airwaves del 2006
 The Gift – album di Susan Boyle del 2010
 The Gift – singolo di Daniel Tompkins del 2020

Televisione 
 L'addio di Kes (The Gift) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Voyager
 The Gift – serie televisiva del 1997
 The Gift – serie televisiva del 2019
 Il dono (The Gift) – episodio di FlashForward
 The Gift – documentario australiano